Алексей Геннадьевич Доровских (род.22 марта 1987 года) — российский хоккеист с мячом, нападающий Сибсельмаш (Новосибирск) и сборной России, двукратный чемпион мира.

Биография 

А.Г.Доровских — воспитанник новосибирского хоккея с мячом. 
С 2004 года — игрок новосибирского «Сибсельмаша».  
После двух сезонов получил приглашение в команду Зоркий Красногорск, в которой провёл 9 сезонов.   
В 2015 году вернулся в родной Новосибирск, где продолжил выступления в команде Сибсельмаш.   
В составе Зоркого, завоевал все свои клубные медали и кубки.   

В сезоне 2013/2014 стал лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата России(забив 60 мячей и сделав 20 результативных передач). 

Участник трёх чемпионатов мира:
в 2011 и 2014 годах стал чемпионом,
а в 2012 году — вице-чемпионом. 

Принимал участие в 7 турнирах на кубок Чемпионов - 28 игр 21 мяч 13 передач. 
Принимал участие в 9 турнирах на кубок Мира - 37 игр 20 мячей 9 передач. 

1 мяч забил в 25 игре 26 февраля 2006 года, в выездной игре с командой Волга (3:4), на 40 минуте с передачи Юрия Никульшина. 
50 мяч забил в 149 игре 19 марта 2010 года, в домашнем матче с командой Сибсельмаш (6:5), на 45 минуте с передачи Юрия Радюшина. 
100 мяч забил в 215 игре 11 марта 2012 года, в выездной игре с командой Сибсельмаш (4:2), на 6 минуте.  
150 мяч забил в 260 игре 14 января 2014 года, в выездной игре с командой Кузбасс (12:4), на 8 минуте с передачи Максима Ишкельдина. 
200 мяч забил в 290 игре 17 декабря 2014 года, в домашнем матче с командой Водник (6:8), на 82 минуте с 12 метрового. 
250 мяч забил в 353 игре 9 февраля 2017 года, в выездной игре с командой Старт (4:3), на 31 минуте с передачи Сергея Ган. 
300 мяч забил в 416 игре 8 ноября 2019 года, в домашнем матче с командой Мурман (5:3), на 40 минуте с передачи Игоря Долгополова (вратарь).

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Серебряный призёр чемпионата России - 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010, 2012/2013. 
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014. 
 Финалист кубка России - 2006/2007, 2007/2008, 2010/2011, 2012/2013. 
 Финалист Суперкубка России - 2012/2013. 

 клубные (международные):

 Обладатель кубка мира - 2012. 
 Финалист кубка мира - 2009. 
 Обладатель кубка чемпионов (Эдсбюн) - 2010, 2011, 2012. 
 Финалист кубка чемпионов (Эдсбюн) - 2006, 2007, 2009.  
 Обладатель Кубка мира среди юношей - 2000, 2001. 

 в составе сборной России:

 Победитель чемпионата мира - 2011, 2014. 
 Серебряный призёр чемпионата мира - 2012. 
 Победитель турнира на Призы Правительства России - 2008, 2010. 
 Обладатель Кубка Акима Алматы - 2011. 

 в составе сборной России (младшие возраста): 

 Чемпион мира среди младших юношей - 2002. 
 Чемпион мира среди старших юношей - 2003. 
 Чемпион мира среди юниоров - 2004. 

 личные: 

Лучший бомбардир и нападающий чемпионата России - 2013/14. 
В 2010, 2011, 2012 и 2014 году входил в список 22 лучших хоккеистов сезона.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 19 / 17 команд 

  Чемпионат России                   Кубок России
  1-2.Старт           = 32 мяча      1.Динамо М            = 11  
  1-2.Родина          = 32           2.Волга               = 10     
  3.Уральский трубник = 31           3-4.Уральский трубник =  9
  4.Кузбасс           = 30           3-4.Ак Барс-Динамо    =  9
  5.Водник            = 29           5-7.Родина            =  8
  6-7.Волга           = 25           5-7.Байкал-Энергия    =  8
  6-7.СКА-Нефтяник    = 25           5-7.СКА-Нефтяник      =  8
  8.Ак Барс-Динамо    = 23           8.Старт               =  7
  9.Динамо М          = 21           9.Кузбасс             =  6
 10-11.Енисей         = 17          10-11.Водник           =  5
 10-11.Байкал-Энергия = 17          10-11.Енисей           =  5
 12.Мурман            = 16          12.Мурман              =  4
 13.Сибсельмаш        = 14          13.Сибсельмаш          =  2
 14-15.Локомотив Ор   =  9          14-17.Локомотив Ор     =  1
 14-15.Строитель С    =  9          14-17.Молодёжная
 16.Зоркий            =  4                сборная России   =  1
 17-18.СКА-Забайкалец =  2          14-17.Зоркий           =  1
 17-18.Саяны          =  2          14-17.сборная Россия-2 =  1
 19.Лесохимик         =  1

Количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 139 играх 
по 2 мяча забивал в 56 играх  
по 3 мяча забивал в 20 играх  
по 4 мяча забивал в 4 играх 
по 6 мячей забивал в 2 играх 

Свои 339 мячей забросил в 221 играх, в 239 игре мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 41 игре 
по 2 мяча забивал в 20 играх 
по 3 мяча забивал в 5 играх 

Свои 96 мячей забросил в 66 играх, в 70 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 35 матчей / 14 мячей;   26 побед, 3 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Зоркий»